Paw Paw Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Paw Paw Township (Illinois)
 Paw Paw Township (Indiana)
 Paw Paw Township (Kansas)
 Paw Paw Township (Michigan)
 Paw Paw Township (Oklahoma)